Флаги муниципальный образований России:
 Флаг Гагаринского (Москва) — флаг внутригородского муниципального образования Гагаринское, Гагаринский район, Москва.
 Флаг Гагаринского (Санкт-Петербург) — флаг внутригородского муниципального образования муниципальный округ Гагаринское, Московский район, Санкт-Петербург.
 Флаг Гагаринского района (Смоленская область) — флаг муниципального образования «Гагаринский район», Смоленская область.